Higgs puede referirse a:

Personas 
 Peter Higgs, físico inglés.
 Robert Higgs, economista estadounidense.
 Kenny Higgs, jugador de baloncesto estadounidense.
 Nate Higgs, jugador de baloncesto estadounidense.

Ciencia 
 Bosón de Higgs, partícula elemental (que posee masa) predicha por el modelo estándar de la física de partículas.
 Campo de Higgs, campo cuántico, que, de acuerdo con una hipótesis del modelo estándar de física de partículas, permearía el universo entero, y cuyo efecto sería que las partículas se comportaran como dotadas de masa.
 Mecanismo de Higgs, uno de los mecanismos posibles para producir la ruptura espontánea de simetría electrodébil en una Teoría Gauge invariante.
 Modelo de dos dobletes de Higgs, extensión del modelo estándar en la que el sector de Higgs está compuesto por dos dobletes de SU(2)L, en lugar de uno solo.

Música 
 Higgs and Wilson, grupo armónico vocal jamaicano.